La Liga Leumit 2011-2012 è stata la 56ª edizione della seconda divisione israeliana di pallacanestro maschile. La 12ª edizione con il nome di Liga Leumit.

Classifica finale

Playoffs

Playouts

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
Liga Leumit 2011-2012